Pia (lat. für die Fromme) steht für:

 (614) Pia, ein Asteroid
 Pia (Vorname), weiblicher Vorname
 Ostindische Pfeilwurz (auch Pia), eine Nutzpflanze aus der Familie der Taccaceae
 Pia (Pyrénées-Orientales), Stadt im Département Pyrénées-Orientales, Frankreich
 Titularbistum Pia, ein Titularbistum in Tunesien
 Pia mater, die weiche Hirn- und Rückenmarkshaut, siehe Hirnhaut #Pia mater

Pia oder Piá ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Werner Pia (1921–1986), deutscher Mediziner, Facharzt für Neurochirurgie und Universitätsprofessor
 Inácio Piá (* 1982), brasilianischer Fußballspieler
 Jelena Pia-Comella, andorranische Diplomatin und Menschenrechtsaktivistin
 Julius von Pia (1887–1943), österreichischer Paläontologe und Geologe
 Pascal Pia (1903–1979), französischer Schriftsteller, Journalist, Illustrator und Gelehrter
 Secondo Pia (1855–1941), italienischer Fotograf

Pia ist der Künstlername folgender Personen:
 Pia Ravenna (eigentlich Hjördis Sophie Tilgmann; 1894–1964), finnische Koloratursopranistin, „Nachtigall von Finnland“
 Ulla Pia (eigentlich Ulla Pia Nielsen; 1945–2020), dänische Schlagersängerin

pia steht für:
 Pima Bajo (ISO-639-3-Code), uto-aztekische Sprache in Nordmexiko

PIA steht für:
 General Wayne A. Downing Peoria International Airport (IATA-Code), Flughafen von Peoria (Illinois), Illinois
 Pakistan International Airlines, pakistanische Fluggesellschaft
 para-Iodamphetamin, eine psychoaktive Forschungschemikalie, siehe 4-Iodamphetamin
 Peripheral Interface Adapter, von Motorola bzw. MOS Technology 6520
 Porcine intestinale Adenomatose, eine Schweinekrankheit, siehe Porcine proliferative Enteritis #Klinik und Pathologie
 praxisintegrierte Ausbildung
 Preis-Index-Austria, österreichischer Preis-Rentenindex
 Primäre Interop-Assemblys, eine Softwareschnittstelle
 Printing Industries of America, ein amerikanischer Wirtschaftsverband
 Privacy Impact Assessment, eine Methode, die z. B. in  DSGVO unter dem Begriff „Datenschutz-Folgenabschätzung“ gefordert wird (im engl. Verordnungstext: „Data protection impact assessment“). Die Abkürzung „PIA“ wird in diesem Zusammenhang auch vielfach in der deutschen Datenschutz-Praxis genutzt.
 Psychiatrische Institutsambulanz, ein ambulantes Behandlungsangebot

PiA steht für:
 Psychotherapeut in Ausbildung, siehe Psychologischer Psychotherapeut #Ausbildung

Abkürzung